Jungberg ist der Name folgender Orte:

 Jungberg (Gemeinde Gloggnitz), Ortsteil der Stadtgemeinde Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Jungberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ortsteil der Gemeinde Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Jungberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Jungberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
Siehe auch:
 Jungensberg